Hucko oder Hučko ist der Familienname folgender Personen:
 Ladislav Hučko (* 1948), ukrainischer ruthenischer Bischof
 Peanuts Hucko (1918–2003), US-amerikanischer Jazzklarinettist
 Tomáš Hučko (* 1985), tschechischer Fußballspieler